Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Ross:

USS Ross (DD-563), Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1974
USS Ross (DDG-71), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1997

Ross